A Marcha do Orgulho promove a igualdade de direitos para as pessoas que fazem parte da comunidade LGBTI+. A primeira edição em Portugal foi realizada em 2000 no dia 28 de Junho em Lisboa. Na edição de 2004 a Marcha reuniu mais de 3500 pessoas. No mesmo dia à noite tem sido realizado o Arraial Pride, no entanto em 2009 a marcha foi realizada a 20 de Junho, uma semana antes do arraial.

Em 2006 foi realizada a primeira Marcha do Orgulho do Porto no dia 8 de Julho com partipação de cerca de 300 pessoas. No mesmo dia à noite aconteceu mais uma edição do Porto Pride.

Em 2009 ambos os eventos aconteceram a 11 de Julho com a marcha a ter a sua maior participação de sempre com cerca de 1000 pessoas.

Em 2010 ambos os eventos estão marcados para 10 de Julho.

Historia

Origens do Movimento em Portugal 
Uma das conquistas de Stonewall (1969) foi dar visibilidade às pessoas LGBTI+, permitindo-as ocuparem as ruas para reivindicarem liberdade, direitos iguais, justiça e orgulho de serem quem são.

Em Portugal, o movimento pela luta dos direitos LGBTI+ surge após a Revolução, a 13 de maio de 1974, quando se publicou o primeiro manifesto, com o recém-criado Movimento de Ação dos Homossexuais em Portugal (MAHR) que publicou o manifesto “Liberdade paras as Minorias Sexuais” no Diário da República. No entanto, a homossexualidade em 1974 ainda era considerada doença e perversão, o que levou a que vários militares dizerem que Abril “não teria sido feito para os homossexuais se reivindicarem”.

A primeira marcha só viria a realizar-se em 2000, em Lisboa. Foi o início de um novo período para o movimento LGBTI+ em Portugal, que permitiu dar voz e visibilidade a todas as pessoas nas ruas e na Assembleia da República, que tem feito conquistas ao nível do Código Civil e Penal. Passados 21 anos da primeira marcha, já são pelo menos 17 cidades que organizam marchas LGBTI+. Ao todo são já 86 Marchas (se contarmos que todas as 17 cidades marcharam em 2020).

No dia 15 de Maio de 2005, mais de 300 pessoas ocuparam as ruas de Viseu numa manifestação destinada a condenar agressões organizadas a homossexuais naquela cidade. A acção, que partiu das Panteras Rosa, foi amplamente convocada por associações lgbt e outras organizações sociais. Intitulada de “STOP Homofobia”, foi a primeira manifestação em Portugal contra a homofobia. A manifestação ficou também marcada por agressões verbais aos presentes.

Em fevereiro de 2006, Gisberta, uma mulher trans do Porto, foi barbaramente agredida e torturada até à morte por um bando de miúdos entregues aos cuidados de uma instituição católica. Este caso teve impacto na comunicação social e tornou-se um símbolo da violência extrema a que a discriminação pode levar revelando também o esquecimento a que a população trans sempre esteve votada, mesmo no seio do movimento LGBT.

Marcha de Orgulho de Lisboa

Marcha de Orgulho do Porto 
A primeira Marcha de Orgulho LGBT no Porto ocorreu no dia 8 de Julho de 2006.

Marcha de Viseu 
A 1.ª Marcha de Viseu Pelos Direitos LGBTI+ surge em 2018, organizada pela Plataforma Já Marchavas, um movimento de cidadãs/ãos e de colectivos unidos na defesa de direitos humanos e Animais e de causas Ambientais. A preparação da 1.ª Marcha LGBTI+, inédito em Viseu, implicou reuniões semanais abertas a que se foram juntando pessoas e associações até ao clímax que foi a primeira marcha LGBTI+ na cidade, ocorrida no dia 7 de outubro, contando com mais de mil participantes, número surpreendente para uma cidade do interior.

No documento, os promotores da iniciativa referem que a “Já Marchavas nasceu em Maio de 2018 em Viseu reunindo sinergias diversas”, com “pessoas com diferentes histórias de vida, orientações sexuais, características sexuais, identidades e expressões de género”. Fazendo referência às agressões homofóbicas que deram origem à concentração STOP Homofobia, em Viseu, em 2005, sublinham que “este ano marchamos pelo presente e futuro unindo a vontade de quem é proactivo na defesa de direitos básicos do ser humano, na tentativa de eliminar a violência e a exclusão”.

Ver também 
 Dia do Orgulho Hétero
 Dia Internacional do Homem
 Heterofobia
 Masculinismo
 Orgulho gay
 Parada Gay

Ligações externas 
 
 
 
Plataforma Já Marchavas

Eventos LGBT em Portugal
Fundações em Portugal em 2000